hrabstwo Nassau (ang. Nassau County) w USA, w stanie Floryda
 hrabstwo Nassau (ang. Nassau County) w USA, w stanie Nowy Jork